La Nationalliga A 1947/48 fue la 51.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1948
Fútbol en 1947
Fútbol en 1948
Suiza en 1947
Suiza en 1948